Edynburg () – stolica Szkocji
 Edynburg () – jednostka administracyjna (council area) w Szkocji
 Edinburgh – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana
 Edinburgh of the Seven Seas – miasto na Tristan da Cunha

Zobacz też 
 Edinburg